Deze lijst van spelers van het Braziliaans voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal veertig interlands achter hun naam hebben staan voor Brazilië. Dikgedrukte spelers zijn in 2017 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met de vriendschappelijke interland tegen  (0–0 gelijk) op 14 november 2017.

Zie ook 
 Lijst van Braziliaanse voetballers

Braziliaans voetbalelftal
Brazilië
Spelers